Personen
 Irina Valentinovna Pozdnjakova (geb. 1953) - Russisch voormalig zwemster
 Sofja Stanislavovna Pozdnjakova (geb. 1997) - Russisch schermster (dochter van een viertijden Olympische kampioen)

 Plaatsen
 Pozdnjakova (Irkoetsk) - dorp in de Russische oblast Irkoetsk
 Pozdnjakova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Zie ook
 Pozdnjakov